Altstädtisches Rathaus (letteralmente: «municipio della città vecchia») è il nome dei seguenti edifici:
 Altstädtisches Rathaus – edificio della città di Brandeburgo sulla Havel
 Altstädtisches Rathaus – edificio della città di Schwerin